Louisville kan avse:

 Louisville Bats – en professionell basebollklubb i Louisville i Kentucky

Geografi

USA 

 Louisville, Alabama, ort, Barbour County, 
 Louisville, Georgia, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Louisville, Illinois, countyhuvudort, Clay County, 
 Louisville, Kansas, ort, Pottawatomie County, 
 Louisville, Kentucky, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Louisville, Mississippi, countyhuvudort, Winston County, 
 Louisville, Tennessee, ort, Blount County, 
 Louisville, Nebraska, ort, Cass County, 
 Louisville, Ohio, ort, Stark County, 
 Louisville, Colorado, ort, Boulder County, 

Robotskapade USAförgreningar